Большие Ломы — название населённых пунктов в России:
 
 Большие Ломы — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Большие Ломы — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

Ссылки 
 Ломы Большие